El Príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg (en alemán: Friedrich Wilhelm; 25 de octubre de 1768, La Haya - 9 de enero de 1816, Weilburg) fue gobernante de Nassau-Weilburg. En 1806 le fue dado el título de Príncipe de Nassau, mientras que su primo, el Príncipe Federico Augusto de Nassau-Usingen, se convirtió en Duque de Nassau. Federico Guillermo murió en enero de 1816, solo dos meses antes que su primo. Ambos hombres fueron sucedidos por el hijo de Federico Guillermo, Guillermo de Nassau.

Familia 
Federico Guillermo era el hijo mayor superviviente de Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y la Princesa Guillermina Carolina de Orange-Nassau.

Guillermina Carolina era una hija del Príncipe Guillermo IV de Orange y de la Princesa Real Ana de Hannover. Ana a su vez era la hija mayor de Jorge II de Gran Bretaña y Carolina de Brandeburgo-Ansbach.

Matrimonio e hijos 
El 31 de julio de 1788 en Hachenburg, Federico Guillermo contrajo matrimonio con la Luisa Isabel, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg (Hachenburg, 19 de abril de 1772 - Viena, 6 de enero de 1827). El novio tenía casi veinte años de edad y la novia solo dieciséis. En ese tiempo todavía era el heredero del principado. Su padre murió el 28 de noviembre de ese mismo año y Federico Guillermo lo sucedió.

Federico Guillermo y Luisa Isabel tuvieron cuatro hijos:

 Guillermo, Duque de Nassau (14 de junio de 1792 - 20 de agosto/30 de agosto de 1839).
 Augusta Luisa Guillermina de Nassau-Weilburg (Weilburg, 5 de enero de 1794 - Weilburg, 11 de abril de 1796).
 Enriqueta de Nassau (30 de octubre de 1797 - 29 de diciembre de 1829). Desposó con el Archiduque Carlos de Austria-Teschen
 Federico Guillermo de Nassau-Weilburg, después de Nassau (Bayreuth, 15 de diciembre de 1799 - Viena, 6 de enero de 1845). Desposó el 7 de junio de 1841 con Ana Ritter, Edle von Vallyemare (Viena, 21 de junio de 1802 - París, 19 de julio de 1864), creada Gräfin von Tiefenbach en 1840, viuda de Juan Bautista Brunold. Su única hija fue:
 Guillermina Brunold (Altzgersdorf, 5 de julio de 1834 - Ginebra, 12 de diciembre de 1892), creada en 1844 Gräfin von Tiefenbach, contrajo matrimonio en París el 30 de octubre de 1856 y se divorció en 1872 con Émile de Girardin (Émile Delamothe) (- París, 27 de abril de 1881).

Ancestros

Referencias 
 Fritz Geisthardt: Friedrich Wilhelm. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 521 f.
 Ludwig Götze: Friedrich Wilhelm, Fürst zu Nassau-Weilburg. En:Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 568 f.

Enlaces externos 
 

Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en La Haya